OTO
 Oficerski Trybunał Orzekający
 Ordo Templi Orientis
 Osobnosť televíznej obrazovky
 OTO (słoweński kanał telewizyjny)

Oto
 Oto – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Oto (ang. Oto Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury w USA
 Kraj Dźwięku (Oto no Kuni) – fikcyjna kraina występująca w mandze i anime Naruto
 Oto (lub też Otoe) – rdzenne plemię Indian z Ameryki Północnej